Ustilentylomataceae är en familj av svampar. Ustilentylomataceae ingår i ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ustilentylomataceae